Исеи Накаџима-Фаран (Калгари, 16. мај 1984) канадски је фудбалер.

Репрезентација 
За репрезентацију Канаде дебитовао је 2006. године. За национални тим одиграо је 38 утакмица и постигао 1 гол.

Статистика

Спољашње везе 
 

Рођени 1984.
Канадски фудбалери
Канадски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Торонта
Фудбалери Нордшеланда
Фудбалери Монтреала
Нападачи у фудбалу‎